Валенти́на Соловьёва:
 Соловьёва, Валентина Ивановна (род. 1951) — основатель финансовой пирамиды «Властилина».
 Соловьёва, Валентина Павловна (1928—2004) — пекарь-мастер Пермского хлебокомбината № 1, Герой Социалистического Труда.
 Соловьёва, Валентина Сергеевна (1918—2002) — директор одного из крупнейших швейных предприятий в СССР, Герой Социалистического Труда.
 Соловьёва, Валентина Сергеевна (1908—2002) — диктор Всесоюзного радио.